

Дігтярка — село, Сумська область, Недригайлівський район
 Дігтярка — селище, Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Дігтярка — урочище, Черкаська область, Канівський район

Див. також 
 Дегтярка